Gaston Gardet (1913-1971), footballeur français ;
 Georges Gardet (1863-1939), sculpteur animalier français ;
 Joseph-Antoine Gardet (1861-1891), sculpteur français ;
 Louis Gardet (1904-1986), philosophe thomiste français ;
 Roger Charles Gardet (1900-1989), général français ;
 Simone Gardet (née en 1920), nageuse française.
Patronyme français